HMS har flere betydninger:
 HMS – akronymet anvendes i forbindelse den engelske flådes krigsskibes navne
 Hendrick Motorsports (HMS) − amerikansk All-Star Racing team
 HMS - akronym for Helse, Miljø og Sikkerhed